

Geografia 
 Tours – capoluogo del dipartimento Indre e Loira nella regione Centro-Valle della Loira, Francia
 Tours-sur-Marne – comune francese nella regione del Grande Est

Persone 
 Berengario di Tours – filosofo e dialettico francese
 Brizio di Tours – vescovo cristiano, venerato come santo dalle Chiese cattolica e ortodossa
 Gaziano di Tours – primo vescovo di Tours, venerato come santo dalla Chiesa cattolica 
 Gregorio di Tours – vescovo di Tours e un importante storico e agiografo dell’età merovingia
 Martino di Tours – vescovo cristiano del IV secolo venerato come santo dalla Chiesa cattolica

Altro 
 Parigi-Tours – corsa in linea maschile di ciclismo su strada che si svolge in Francia ogni anno in ottobre

Pagine correlate 
 Concilio di Tours